Фалкон има више значења:
 Фалкон
 Фалкон (Мисисипи)
 Фалкон (Северна Каролина)
 Фалкон (Рио Браво)
 Фалкон (Мијер)
 Фалкон (држава Венецуеле)
 Фалкон (стрип)
 Фалкон (језеро)